Филигрань:
 Филигрань — ювелирная техника.
 «Филигрань» — профессиональная литературная премия критиков-фантастоведов.
 Филигрань — один из методов создания водяных знаков на бумаге.